Козимо III Медичи (; , Флоренция — , Флоренция) — великий герцог Тосканы из рода Медичи, правивший более полувека (с 1670 года). Сын великого герцога Фердинанда II.

Биография 
В молодости славился страстью к охоте и точностью своей стрельбы, однако затем впал в депрессию («меланхолию»), которой способствовали усиливающиеся раздоры между его молодой супругой и матерью. 

Обеспокоенный отец отправил Козимо в путешествие по Европе (1667—1668). Из Тироля он спустился по Рейну до самого Амстердама, откуда проплыл в Гамбург, где встретился со шведской королевой Кристиной. В 1669 году совершил новое путешествие по Испании, Португалии, Ирландии, Англии и Нидерландам. Во время путешествий познакомился с Рембрандтом, Ньютоном, Гуком, а также приобрёл одну из машин изобретателя Морленда. Подробности поездок Козимо известны из дневника, который вёл сопровождавший его граф Магалотти. 

После своего вступления на трон Козимо III проявил себя как крайне благочестивый, однако малоспособный правитель. В Ливорно при нём чеканилась особая золотая монета — розина. В истории виноделия известен его указ 1716 года, впервые определивший границы четырёх винодельческих зон (включая «Кьянти»). Однако общая некомпетентность правительства в вопросах внешней политики и торговли погрузила экономику Тосканы в глубокую стагнацию. 

В делах образования всем заправляли иезуиты. Молодёжи было запрещено учиться за пределами великого герцогства. Путешественники с удивлением отмечали, что во Флоренции, некогда славившейся своей учёностью, не осталось никого, кто бы понимал древнегреческий язык. Однако датскому учёному Стенсену, принявшему церковный сан, великий герцог оказывал покровительство (и даже дозволил ему быть похороненным в базилике Святого Лаврентия).

Назначив себя министром юстиции, Козимо с увлечением регламентировал личную жизнь своих подданных. Народные праздники (вроде майских гуляний) заменялись религиозными. Для молодых людей был введён своего рода комендантский час, были ограничены посещения домов терпимости, запретили даже посещение юношами домов с низкими окнами (через которые они могли бы видеть особ противоположного пола). Нарушителей этих правил специальный трибунал обрекал на бичевание или тюремное заточение. Увеличилось число осуждённых за содомию. 

Другим увлечением Козимо было преследование евреев: в частности, он запретил им вступать в интимные связи с христианами, а за работу христиан на лиц иудейского вероисповедания отныне полагался серьёзный штраф.

Правление Козимо стало самым долгим в истории Тосканы. По мере того, как правитель всё более погружался в католический мистицизм, реальная власть в герцогстве переходила к его матери. В 1691 году, когда император признал за герцогом савойским титул королевского высочества, Козимо III добился той же почести и для себя. Участвовал в союзе европейских государей, направленном на сдерживание Османской империи.

Семья 
Вступил в брак 20 июня 1661 года с Маргаритой-Луизой Орлеанской, дочерью Гастона де Бурбона, герцога Орлеанского. В этом браке родились дети:
 Фердинандо (1663—1713), с 1689 года женат на Виоланте Беатрисе Баварской, дочери курфюрста Баварии Фердинанда-Мария
 Анна Мария Луиза (1667—1743), с 1691 года замужем за курфюрстом Пфальцским Иоганном Вильгельмом
 Джан Гастоне Медичи (1671—1737), великий герцог Тосканский с 1723 года. С 1697 года женат на Анне Марии Франциске Саксен-Лауэнбургской, дочери герцога Саксен-Лауэнбурга Юлия Франца.

В 1675 году этот брак распался. Религиозный и скучный Козимо был непереносим для живой и весёлой француженки. В 1681 году герцог пожелал возобновить этот брак и написал своей супруге, находившейся к тому времени в одном из французских монастырей, покаянное письмо с просьбой вернуться к нему во Флоренцию. На это послание Маргарита-Луиза ответила в том числе и следующее: «Не проходит часа или дня, чтобы я не желала, чтобы Вас кто-либо повесил… Мы оба скоро отправимся в ад, и мне ещё предстоит мучение, встретить там Вас.»

Заботой Козимо было не только постоянно поддерживать благосостояние католического духовенства, для чего он неизменно повышал в Тоскане налоги, но и угроза прекращения его рода, семьи Медичи. Оба его сына были гомосексуалами и, хотя они были женаты, не имели склонности к своим супругам. В связи с этим Козимо был вынужден просить своего младшего брата, 50-летнего кардинала Франческо Мария Медичи, сложить с себя на время сан и жениться. Впрочем, выбранная невеста, 21-летняя Элеонора Гонзага, напуганная дряхлостью жениха, предавалась пьянству и в течение всей своей жизни сопротивлялась попыткам бывшего кардинала к сближению.

Козимо III также попытался передать по наследству Тоскану своей дочери Анне-Марии-Луизе, однако ни одна из европейских «великих держав» не поддержала этого плана — за исключением австрийского императора Карла VI (при условии, что после смерти бездетной Анны-Марии-Луизы её герцогство должно было перейти к империи).

В итоге, после смерти Козимо, его трон унаследовал младший сын Джан Гастоне Медичи.

Генеалогия

Награды 
  — Орден Святого Стефана Папы и Мученика.

Литература 
 James Cleugh: Die Medici. Macht und Glanz einer europäischen Familie. Bechtermünz, Augsburg 1996, ISBN 3-86047-155-4
 Стратерн Пол. Медичи. Крестные отцы Ренессанса. М., 2010

Медичи